Vico (Córsega do Sul)
Vicus — povoado civil no Império Romano
Vico Morcote — comuna do Cantão de Ticino, Suíca
Vico Equense — comuna da província de Nápoles, região Campania, Itália 
Vico Canavese — comuna da província de Turim, região Piemonte, Itália
Giambattista Vico  — pensador italiano.

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de sobrenomes